Села:
Оріхівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
Оріхівка — Запорізька область, Приазовський район
Оріхівка — Луганська область, Луганський район
Оріхівка — Одеська область, Болградський район
Оріхівка — Полтавська область, Лубенський район
Оріхівка — Сумська область, Путивльський район
Оріхівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район